Antonio de Raho – giurista italiano
 Federico Cafiero De Raho – magistrato italiano

Pagine correlate
Raho